USS Macon — кораблі ВМС США.

 USS Macon (ZRS-5)  — дирижабль-авіаносець ВМС США. Збудований у 1933 році. Зазнав аварії у 1935 році.
 USS Macon (PF-96)  — планований фрегат типу «Такома». Замовлений у 1943 році, але того ж року будівництво було скасоване.
 USS Macon (CA-132)  — важкий крейсер типу «Балтимор». Збудований у 1945 році. У 1961 році виведений в резерв. У 1969 році виключений зі складу флоту і у 1973 році зданий на злам.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни